Fani (gemeente)
Fani (orkaan)